Hüttenkopf ist der Name folgender Berge und Berggipfel:
in Deutschland:
Mindelheimer Köpfl (Hüttenkopf; 2180 m), in den Allgäuer Alpen, Bayern
Hüttenkopf (Höfatsgruppe) (1949 m), in der Höfats- und Rauheckgruppe, Allgäuer Alpen, Bayern
Hüttenkopf (Daumengruppe) (1942 m), in der Daumengruppe, Allgäuer Alpen, Bayern
Hüttenkopf (Rothaargebirge) (689,9 m), im Rothaargebirge, Hessen
Hüttenkopf (Harz) (597,2 m), im Harz, Niedersachsen
Monzeler Hüttenkopf (), in den Moselbergen, Rheinland-Pfalz

in Österreich:
Hüttenkopf (Venedigergruppe) (2614 m), in der Venedigergruppe, Salzburg
Hüttenkopf (Kitzbüheler Alpen) (2462 m), in den Kitzbüheler Alpen, Tirol
Hüttenkopf (Steinkogel) (2180 m), in den Kitzbüheler Alpen, Salzburg
Hüttenkopf (Bregenzerwaldgebirge) (1976 m), im Bregenzerwaldgebirge, Vorarlberg
Hüttenkopf (Rätikon) (2600 m), im Rätikon, Vorarlberg
Hüttenkopf (Hochvogelgruppe) (1701 m), in der Hochvogel- und Rosszahngruppe, Allgäuer Alpen, Tirol